Silvana, Carl Maria von Weber operája
 Silvana, település az USA Washington államában